Das Herreneinzel der US Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Roger Federer und Andre Agassi. Federer gewann in vier Sätzen und konnte somit seinen Titel verteidigen. Dies war sein zweiter Triumph bei den US Open (nach 2004) und sein sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2005